Een gouvernement van Tunesië, zie Mahdia (gouvernement)
 De hoofdstad van het gouvernement, zie Mahdia (stad)
 Een plaats in Guyana, zie Mahdia (Guyana)
 Mahdia (Algerije), een plaats in de Algerijnse provincie Tiaret